

Aeronautica
MEW – Manufacturer's Empty Weight, peso di un aeromobile a fine costruzione

Codici
MEW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mweka (Repubblica Democratica del Congo)
mew – codice ISO 639-3 della lingua maaka

Musica
Mew – gruppo musicale indie rock danese

Videogiochi
Mew – Pokémon della prima generazione